Памятники Шарлю де Голлю установлены:
 Памятник де Голлю — в Москве
 Памятник де Голлю — в Париже
 Памятник де Голлю — в Нур-Султане